Entwicklungszyklus steht für:
 Biologie: Lebenszyklus (Biologie)
 Volkswirtschaftslehre: Lebenszyklushypothese
 Softwareentwicklung: Software-Lebenszyklus, Vorgehensmodell zur Softwareentwicklung